Paneriai ist ein Stadtteil:

  Aukštieji Paneriai, Vilnius
  Žemieji Paneriai, Vilnius
  Paneriai (Jonava)